Reppukari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Reppukari (ö, lat 61,89, long 23,93), Birkaland, Övre Birkaland, 
 Reppukari (ö, lat 61,99, long 24,08), Birkaland, Övre Birkaland, 
 Reppukari (ö, lat 62,09, long 24,06), Birkaland, Övre Birkaland, 

Robotskapade Finlandförgreningar